Příjmení Zíb nosí více různých osobností:

 Antonín Zíb (1902–1972) – český herec, recitátor, rozhlasový komentátor a voiceover
 Lukáš Zíb (* 1977) – český hokejista
 Tomáš Zíb (* 1976) – český tenista